Amedi steht für:
 Amediye, eine Stadt im Irak
 Amedi (Provinz), eine assyrische Provinz